amslerrooster, een zelfdiagnose voor oogafwijkingen  
 Marc Amsler, Zwitsers oogheelkundige en uitvinder van het amslerrooster (1891-1968)
 Jakob Amsler, Zwitsers wiskundige en uitvinder (1823-1912)